Le nom de Seeley est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Anthroponyme

Patronyme 
 Drew Seeley (1982-), acteur et chanteur canadien.
 Harry Govier Seeley (1839-1909), paléontologue britannique.
 John Robert Seeley (1834-1895), essayiste et historien anglais.
Tim Seeley (1975-), écrivain et dessinateur de comics américain.

Pseudonyme 
 Mabel Seeley (1903-1991), pseudonyme de Isabel Hodnefeld, auteur américain de roman policier.

Toponyme 

 Seeley, census-designated place américaine située en Californie.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais